Сан Маркос Артеага има више значења:

 Општина Сан Маркос Артеага (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Маркос Артеага (Сан Маркос Артеага, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику